Sołtysi – potok, dopływ Bielanki
 Sołtysi – potok, dopływ Poniczanki
 Sołtysi – potok, dopływ Siedliczki